Vierccâsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jaarasaari (ö, lat 68,93, long 27,85), Lappland, Norra Lappland, 
 Vierccâsuálui (ö i Finland), Lappland, Norra Lappland, 
 Jaarasaari (ö, lat 69,13, long 28,72), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar